Google Voice este un serviciu de telefonie care oferă un număr de telefon cu prefix de SUA clienților Contului Google din SUA și clienților Google Workspace (G Suite până în octombrie 2020 ) din Canada, Danemarca, Franța, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit. Este folosit pentru redirecționarea apelurilor și servicii de mesagerie vocală, mesaje vocale și text, precum și pentru SUA și internaționale. Apelurile sunt redirecționate către numărul de telefon pe care fiecare utilizator trebuie să-l configureze în portalul web al contului. Utilizatorii pot răspunde și primi apeluri pe oricare dintre telefoanele configurate să sune în portalul web . În timp ce răspunde la un apel, utilizatorul poate comuta între telefoanele configurate. Abonații din Statele Unite pot efectua apeluri către destinații interne și internaționale. Serviciul este configurat și întreținut de utilizatori într-o aplicație web, similară ca stil cu serviciul de e-mail Google Gmail sau cu aplicațiile Android și iOS pe smartphone-uri sau tablete.

Google Voice   oferă apeluri gratuite de la PC la telefon în Statele Unite și Canada și apeluri vocale și video de la PC la PC la nivel mondial între utilizatorii pluginului de browser Google+ Hangouts (disponibil pentru Windows, Mac OS X bazat pe Intel și Linux).  Aproape toate apelurile interne și de ieșire către Statele Unite (inclusiv Alaska și Hawaii ) și Canada    sunt gratuite din SUA și Canada și 0,01 USD pe minut din orice altă parte.  Apelurile internaționale sunt facturate conform unui program postat pe site-ul web Google Voice. 

Multe alte servicii Google Voice — cum ar fi mesageria vocală, mesageria text gratuită, istoricul apelurilor, filtrarea apelurilor, blocarea apelurilor nedorite și transcrierea vocală în textul mesajelor de mesagerie vocală — sunt și ele disponibile residentilor SUA.  Mesajele vocale, notificările privind apelurile pierdute și/sau mesajele text pot fi redirecționate opțional către un cont de e-mail la alegerea utilizatorului. În plus, mesajele text pot fi trimise și primite prin interfața familiară de e-mail sau IM prin citirea și scrierea mesajelor text în numere în Google Talk (texturi de la PC la telefon).

Prezentare generală 
Google oferă apeluri vocale gratuite de la PC la PC în întreaga lume. După cum s-a descris mai sus, utilizatorii Google Voice din multe țări pot efectua apeluri la prețuri reduse către numere de telefon internaționale, iar curent  poate efectua, de asemenea, apeluri gratuite de la computer la telefon în Statele Unite și Canada. Vincent Paquet, un co-fondator al GrandCentral, care a devenit manager senior de produs la Google, după ce compania a achiziționat serviciul în 2009, a spus că se aștepta ca serviciul intern Google Voice să rămână gratuit, deoarece costul de operare este atât de mic și: „Putem genera venituri suficiente din apelurile internaționale pentru a susține serviciul.”  Si in 2022, serviciul rămâne gratuit.

Un număr de telefon local Google Voice pentru apelurile primite este curent disponibil numai pentru utilizatorii din Statele Unite.  Utilizatorii pot selecta un singur număr de telefon din SUA din diferite prefixe, gratuit pentru fiecare cont. Apelurile primite către acest număr pot suna simultan la oricare dintre telefoanele configurate de utilizator sau la funcția Google Talk a contului. Pe baza numărului de apelare sau a grupului de contact (de exemplu, familie, prieteni, serviciu) sau la ora din zi (de exemplu, dezactivarea unui telefon de acasă în timpul orelor de lucru și direcționarea apelurilor către numărul de telefon mobil sau de afaceri), numere individuale pot fi configurate pentru a suna. Pot fi specificate mai multe destinații care sună simultan pentru apelurile primite. Configurarea/inițializarea serviciului necesită un număr de telefon non-VOIP SUA pentru verificare și identificare. Apelurile pot fi inițiate de la oricare dintre telefoanele configurate, precum și de la o aplicație pentru dispozitivul mobil sau de pe portalul contului.  Începând cu august 2011, utilizatorii din multe alte țări pot efectua, de asemenea, apeluri de ieșire din aplicația bazată pe web către numere de telefon interne și internaționale. 

Serviciul include, de asemenea, mesagerie vocală cu transcriere automată a mesageriei vocale indexabile, accesibilă printr-un browser web, e-mail sau prin telefon. Google Voice oferă blocarea automată a numerelor cunoscute, de exemplu, comercianții prin telemarketing, capacitatea de a comuta liniile la mijlocul apelului, salutări diferențiate de mesagerie vocală bazate pe apelant, redirecționarea serviciului de mesaje scurte (SMS) și înregistrarea apelurilor.

Anterior, clienților Gizmo5, un furnizor de servicii Session Initiation Protocol (SIP) achiziționat de Google, li se permitea să redirecționeze apelurile către serviciul lor Gizmo, la care se putea răspunde folosind o aplicație gratuită pentru computer, o aplicație web sau hardware de telefon bazat pe SIP.  Google a întrerupt serviciul Gizmo5 pe 3 aprilie 2011.

Există mai multe servicii de numere virtuale concurente, cum ar fi eVoice . Serviciile de numerotare personală sunt disponibile în Regatul Unit din 1993, similar cu serviciul AT&T True Connections 500 oferit în anii 1990 în Statele Unite. Serviciul AT&T a necesitat implicarea directă a AT&T pentru a schimba lista de numere de telefon, în timp ce serviciul Google este configurabil de utilizator pe aplicația web.

Vocea originală a GrandCentral și Google Voice a aparținut actriței și artistei voice-over, Laurie Burke, dar a fost înlocuită cu înregistrări de Kiki Baessell, un Googler care nu avea experiență în voice-over profesional, dar a fost aleasă datorită vocii sale plăcute, familiare. 

La sfârșitul anului 2009, Google Voice avea aproximativ 1,4 milioane de utilizatori, dintre care 570.000 au folosit serviciul 7 zile pe săptămână.  Acest număr a crescut semnificativ după ce Google a făcut tranziția serviciului său Google Voice de la „numai pe invitație” pentru a fi disponibil pentru toți abonații Gmail din Statele Unite.

Istorie

Origine 
GrandCentral, fondată în 2005 de Craig Walker și Vincent Paquet cu finanțare de Minor Ventures, a fost achiziționată de Google pe 2 iulie 2007, pentru 95 USD milioane într-o tranzacție condusă de Wesley Chan. Deși utilizatorii GrandCentral au putut continua să utilizeze serviciul după achiziție, noi utilizatori nu au fost acceptați, iar Google nu a făcut declarații publice despre planurile lor pentru serviciu. Pe 11 martie 2009, conducerea serviciului a dezvăluit că echipa a lucrat la el în acea perioadă, aparent în secret, și că a fost rebrandat „Google Voice”. Urma să păstreze cea mai mare parte a funcționalității oferite inițial în GrandCentral și să adauge noi funcții. Google a angajat un consultant în design de telecomunicații, Peter Bouchard; a fost adus să facă modificări și să ajute la relansarea serviciului.  Serviciul a fost lansat de Google pe 11 martie 2009. O postare de blog Wired a citat o cifră de 3,5 milioane de utilizatori în 2013.

Tranziție Google 

Google Voice a fost lansat pe 11 martie 2009, pe baza GrandCentral, cu funcții noi, inclusiv transcrierea mesageriei vocale și gestionarea SMS-urilor. Cu toate acestea, funcția Ton de apel de la GrandCentral nu a fost transferată la Google Voice. Google a făcut tranziția fostelor conturi GrandCentral la Google Voice și a anunțat că serviciul va începe să accepte noi membri „în câteva săptămâni” de la anunț.  Pe 25 iunie 2009, Today Show de la NBC a declarat că Google Voice va fi disponibil la nivel național în acea zi. Google a confirmat acest lucru într-un mesaj pe Twitter în care spunea: „Google Voice pe NBC Today Show. Invitații către persoanele de pe lista de rezervări care încep să apară astăzi.” Extinderea a fost la început limitată la utilizatorii aflați pe lista de invitații. Utilizatorii cu solduri plătite au primit, de asemenea, un număr limitat de oportunități de invitație.

La 1 iulie 2009, Google Voice a oferit utilizatorilor opțiunea de a-și schimba numărul de telefon de serviciu pentru o taxă de 10 USD.

Pe 15 septembrie 2009, serviciile de apelare GrandCentral au fost întrerupte. Abonații care foloseau site-ul web se puteau conecta în continuare la site pentru a prelua mesaje și date vechi. După încetarea serviciilor de telefonie GrandCentral, utilizatorii care nu s-au mutat la Google Voice au fost în continuare sfătuiți să își actualizeze contul la Google Voice.

Achiziție Gizmo5 
Pe 12 noiembrie 2009, Google a anunțat că a achiziționat Gizmo5 pentru o valoare raportată de 30 USD. milioane în numerar. Un efect major al acestui anunț a fost că Gizmo5 a suspendat noile înscrieri în așteptarea relansării de către Google. S-a raportat că Google lucrează la o aplicație desktop, deși au circulat și zvonuri că proiectul a fost abandonat în favoarea unei soluții bazate pe browser.  Pe 26 august 2010, conturile Gmail cu Google Voice au primit o funcție pentru a efectua și primi apeluri. Managerul de produs Google Voice, Vincent Paquet, a confirmat că această funcție a fost adăugată cu ajutorul tehnologiei primite după achiziția Gizmo5. În 2011, site-ul Gizmo5 a închis serviciul pentru membrii săi înregistrați. Din ianuarie 2012, site-ul web nu mai este disponibil.

Disponibilitate deschisă 
Pe 22 iunie 2010, Google Voice a renunțat la necesitatea de invitații pentru a deveni abonat, iar serviciul a devenit disponibil pentru oricine din SUA cu un cont Google.

Respingere din magazinul de aplicații pentru iPhone 
Pe 27 iulie 2009, Apple Inc. a respins o aplicație Google Voice care fusese trimisă de Google cu șase săptămâni mai devreme. Alte aplicații create pentru utilizare cu Google Voice, cum ar fi GVdialer, GV Mobile și VoiceCentral, au fost eliminate din App Store . Apple afirmă că motivul respingerii și eliminării este că aceste aplicații au înlocuit anumite funcții și caracteristici iPhone .

Un purtător de cuvânt al Google a lansat această declarație pe această temă: Lucrăm din greu pentru a aduce aplicațiile Google pe o serie de platforme mobile, inclusiv iPhone. Apple Inc. nu a aprobat aplicația Google Voice pe care am trimis-o acum șase săptămâni la Apple App Store . Vom continua să lucrăm pentru a aduce serviciile noastre utilizatorilor de iPhone – de exemplu, profitând de progresele înregistrate în browserele mobile.Comisia Federală de Comunicații (FCC) a deschis o anchetă cu privire la respingerea Google Voice pentru iPhone. „FCC a întrebat de ce Apple a respins aplicația Google Voice pentru iPhone și a eliminat „aplicațiile terțe” aferente din magazinul său”. FCC a solicitat, de asemenea, Google să trimită o scrisoare în care să descrie cererea Google Voice. „Solicitarea face parte dintr-o anchetă mai amplă a comisiei privind ofertele exclusive între operatorii de telefoane mobile și producătorii de telefoane pentru telefoane calde”.

În răspunsul la FCC, Google a declarat că aplicația Google Voice folosește rețeaua de voce a operatorului pentru a efectua apeluri telefonice,  eliminând concepțiile greșite conform cărora este o aplicație Voice over Internet Protocol. AT&T a declarat că nu a avut niciun rol în aprobarea sau respingerea aplicației Google Voice. Apple a declarat că nu a respins cererea, dar continuă să o examineze.  Un argument împotriva permiterii aplicației Google Voice pe iPhone este că sunt îngrijorați că aceasta înlocuiește interfața utilizator iPhone cu a sa proprie; cu toate acestea, multe alte aplicații de apelare și mesagerie sunt disponibile din magazinul de aplicații.

Ca urmare a respingerii de la Apple Store, Google a lansat aplicația Google Voice pentru iPhone ca aplicație web în ianuarie 2010, iar anumite aplicații precum GV Mobile sunt disponibile prin Cydia pe iPhone-urile cu jailbreak. 

În septembrie 2010, Sean Kovacs, creatorul aplicației GV Mobile +, a anunțat pe Twitter că Apple a reacceptat aplicația, iar de atunci aceasta a fost disponibilă pentru cumpărare pe Apple App Store. Aceasta este a doua aplicație de serviciu Google Voice disponibilă în magazinul oficial de aplicații Apple timp de un an și jumătate, lansată la doar o zi după ce „GV Connect” a fost disponibil. 

În noiembrie 2010, aplicația oficială Google Voice pentru iPhone a devenit disponibilă în App Store din Statele Unite, dar încă nu era disponibilă în alte țări.

Google Hangouts 
În septembrie 2014, anumite funcții Google Voice au fost integrate în aplicația Google Hangouts, un client de mesagerie instantanee, care înlocuiește Google Talk. La începutul lui 2021, Google a eliminat suportul Google Voice din aplicațiile Hangouts pentru mobil și desktop.

Actualizare 2017 
În ianuarie 2017, Google a făcut primele actualizări semnificative la Google Voice în aproximativ cinci ani pentru Android, iOS și web.  Interfața cu utilizatorul a fost revizuită cu Material Design . MMS-urile de grup și foto au devenit acceptate nativ în Voice, nedepinzând de integrarea Hangouts. A fost introdusă transcrierea mesageriei vocale pentru spaniolă, iar Google a promis că va oferi noi actualizări și funcții.

Google Workspace 
Pe 25 iulie 2018, Google a anunțat lansarea unei versiuni beta a Google Voice pentru clienții de afaceri la evenimentul Cloud NEXT din San Francisco, California. Pe 10 aprilie 2019, Google a anunțat lansarea disponibilității generale pentru Google Voice pentru clienții G Suite existenți (acum Google Workspace) din anumite țări.

Caracteristici 
Funcțiile Google Voice, multe reținute de la GrandCentral, includ:

 Apelarea numerelor de telefon internaționale cu tarife care încep de la 0,01 USD pe minut 
 Posibilitatea de a vă schimba numărul contra cost 
 Posibilitatea de a porta numărul de telefon mobil contra cost 
 Specificarea unui număr de telefon existent în locul numărului Google Voice la configurarea inițială pentru utilizare cu funcționalități limitate, cum ar fi unele funcții de mesagerie vocală  și utilizarea sistemului de mesagerie vocală pentru numărul de telefon al utilizatorului (numai dispozitivele mobile). 

În timp ce mulți clienți din țări în afara Statelor Unite au fost acceptați în serviciile Google Voice, funcțiile sunt reduse și clienții sunt adesea taxați pentru apelurile către propriile țări.   Apelurile de la computer la telefon Google Voice funcționează numai pentru apelurile în Statele Unite și Canada  sau pentru apelurile interne sau internaționale din Statele Unite și Canada ; Google intenționează să implementeze acest lucru pentru alte țări, dar nu a fost publicat un interval de timp. Este necesar un număr de telefon din SUA pentru a obține un număr de telefon Google Voice pentru redirecționarea apelurilor primite.

ID-ul apelantului 
Google Voice folosește numărul Google Voice al apelantului ca CLID pentru apelurile efectuate atunci când utilizatorul efectuează un apel apelând propriul număr Google Voice al utilizatorului și utilizând opțiunile de meniu ale serviciului,  sau când portalul de cont bazat pe web este utilizat pentru a plasa un apel. 

Aplicațiile Google Voice pentru Android și iOS pot efectua automat apeluri și mesaje text prin intermediul serviciului Google Voice al utilizatorului. 

Google Voice nu acceptă oficial SMS-uri către numerele de telefon din afara Statelor Unite.    Google a blocat în mod intenționat textele internaționale, cu intenția de a reintroduce serviciul odată ce sistemele de facturare vor fi în vigoare.

Integrare în Gmail și Google Talk 
Când Google Voice a fost oferit în timpul testării beta, Gmail Labs a oferit un supliment pentru ca utilizatorii să poată asculta mesajele vocale în căsuța lor Gmail. Din 26 august 2010, utilizatorii Gmail din SUA pot efectua apeluri către destinații din SUA, Canada și internaționale din Gmail. Apelurile către numerele de telefon din SUA și Canada sunt gratuite, în timp ce costul apelurilor către destinații internaționale începe de la 1 cent pe minut.  Acest lucru este posibil cu ajutorul unui plugin de chat vocal și video pentru browserele web pentru a se conecta la camere, microfoane și difuzoare din computer.

Limitări

Fără apeluri de urgență 
Google Voice se referă la sine ca o „aplicație îmbunătățită de gestionare a apelurilor” și, ca atare, „nu este capabilă să efectueze sau să primească apeluri la serviciile de urgență”. Încercarea de a forma 911 în SUA indică faptul că numărul nu este valid.

Serviciu limitat de mesaje text internaționale 
Google Voice acceptă trimiterea de mesaje text numai către numere de telefon din SUA și Canada, dar utilizatorii pot primi mesaje text de oriunde în lume.

Servicii VoIP 
Google Voice permite Voice Over IP (VoIP) ca versiune beta atât de la clienții web, cât și de la Android. Anterior a acceptat semnalizarea XMPP, dar nu o mai face. Cu toate acestea, s-a raportat că la un moment dat unii utilizatori puteau primi apeluri cu conturile lor Google Voice prin Protocolul de Inițiere a Sesiunii (SIP).

Dispozitive de la terți 
Producătorii de hardware precum Obihai Technology au creat dispozitive care permit utilizatorului casnic să utilizeze telefoane convenționale cu fir pentru a plasa și a primi apeluri prin conexiunea lor în bandă largă prin Google Voice, precum și alți furnizori de servicii. 

Google Voice a încetat asistența pentru unele servicii XMPP în mai 2014, întrerupând serviciul pentru aplicațiile terță parte. Furnizorii afectați au inclus Talkatone, GrooveIP și Obihai.  Obihai a recomandat inițial utilizatorilor săi să treacă la furnizori rivali , dar a revenit cu suport oficial Google Voice pentru adaptoarele hardware pentru telefon analogic pe 11 septembrie 2014. 

Producătorii de software oferă aplicații, cum ar fi aplicația „GVJack” de la PCPhoneSoft.com care convertește dongle-urile magicJack pentru a utiliza Google Voice.  Aplicația GVJack pentru magicJack și adaptorul pentru telefon GVMate sunt independente de semnal și au continuat să funcționeze (folosind Google Hangouts) după ce asistența pentru XMPP a fost întreruptă.

Redirecționarea apelurilor și mesageria vocală 
Dacă telefonul către care este redirecționat apelul nu se conectează în 25 secunde, apoi apelurile sunt direcționate către mesageria vocală Google Voice. Utilizatorii care doresc ca apelurile să fie preluate de sistemele de mesagerie vocală sau robotul telefonic de acasă, de la serviciu sau de pe telefonul mobil trebuie să dezactiveze filtrarea apelurilor în Google Voice și să se asigure că sistemele de mesagerie vocală sau roboturile telefonice ale telefonului lor preiau în 25 de secunde.

Parteneri și infrastructură 
Partenerii Google Voice care oferă numere de telefon, terminarea apelurilor, rutarea apelurilor și alte infrastructuri includ:

 Bandwidth.com
 Broadvox Communications
 Global Crossing
 IBasis pentru rutarea apelurilor internaționale
 Comunicații de nivel 3
 Neustar
 Pac-West Telecom

În 2009, Google a rezervat 1 milioane de numere de telefon cu comunicații de nivel 3 despre care se presupunea că sunt pentru Google Voice.

Litigiu între AT&T și Google cu privire la blocarea apelurilor 
AT&T a petitionat Comisia Federala de Comunicații din SUA (FCC)  să oblige Google (după cum obligă furnizorilori POTS) să permită apeluri către destinații cu costuri ridicate, de obicei companii de telefonie independente rurale, cu prețuri cu ridicata de până la zece ori peste media națională. Google a răspuns că nu este obligat să permită aceste apeluri.

Exploatare 
Google Voice necesită un număr de telefon „real” [non-VOIP] existent și un PIN generat pentru înregistrare. Cu toate acestea, mulți utilizatori folosesc pur și simplu unul dintre numeroasele site-uri web de verificare a textului pentru a furniza numere „reale” temporare.

Escrocii care doresc mai multe numere Google Voice anonime neautorizate i-au păcălit pe străini să înregistreze numere Google Voice pe numerele lor personale de telefon.

Vezi si 

 Bandwidth.com
 Burner (aplicație mobilă)
 Falsificarea ID apelantului
 Comparația software-ului VoIP
 Google Fi
 Comunicații de nivel 3
 Telefon privat
 Rețea telefonică publică comutată
 Pomparea traficului
 Google Duo

Referințe

Lectură în continuare

linkuri externe 

 
 , an explanatory video from Google

Software din 2009
Software VoIP
Telecomunicații în Statele Unite ale Americii
Pagini cu traduceri nerevizuite